Маунт-Вернон-сквер ():

 Маунт-Вернон-сквер — городская площадь, занесённая в Национальный реестр исторических мест, в Вашингтоне 
 Маунт-Вернон-сквер — станция Вашингтонского метро